Collegio elettorale di Avezzano – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Avezzano – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Avezzano – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993